Lucho Olivera – fumettista
Luis Olivera – calciatore
Luis Olivera – ciclista